Peikert ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Peikert-Flaspöhler (1927–2016), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Denise Peikert (* 1986), deutsche Journalistin und Autorin
 Ernst Peikert, deutscher Politiker (NSDAP)
 Martin Peikert (1901–1975), Schweizer Plakatkünstler und Grafiker
 Monika Peikert (* 1952), deutsche Fünfkämpferin
 Paul Peikert (1884–1949), deutscher Priester des Erzbistums Breslau